Cet article recense les modes de scrutin de chaque pays pour les élections législatives et présidentielles au suffrage universel direct.

Liste 
Mise à jour tous les  du mois

Élections législatives

Statistiques parlementaires

Elections présidentielles

Prochaines élections par année

Tableaux récapitulatifs

En nombre

Elections législatives au  suffrage universel direct 

 Structure du parlement

 Modes de scrutin

 Nombre de tours

 Durée des mandats

 Concomitance avec l'élection présidentielle

Elections présidentielles au suffrage universel direct 

 Régime politique

 Nombre de tours

 Durée des mandats

Par pays

Régime politique

Modes de scrutin aux élections législatives

Concomitance élections présidentielles / élections législatives

Notes et références

Liens externes